Bathurst ist eine Kleinstadt im nördlichen New Brunswick in Kanada. Sie hat 11.897 und die Metropolregion 31.110 Einwohner (Stand:2016). 2011 betrug die Einwohnerzahl der Stadt 12.275 und die der Metropolregion 33.484. Der Flughafen von Bathurst ist mit 3409 Flugbewegungen (2008) der zweitgrößte der Provinz. Benannt ist der Ort Henry Bathurst, 3. Earl Bathurst.

Geografie und Klima 
Zur Metropolregion Bathurst Area gehören die Ortschaften Bathurst, Beresford, Petit-Rocher, Nigadou, St. Rousette, Belledune, Green Point, South Teddigush und North Teddigush.

Bathurst liegt an der Bucht Bathurst Harbour, die sich zur Chaleur-Bucht hin öffnet.

Die höchste je gemessene Temperatur betrug am 4. Juli 1983 36,5 °C, die tiefste im Winter −36,1 °C (12. Dezember 1976).

Kultur und Sehenswürdigkeiten 

Als Wahrzeichen von Bathurst gilt das Post-Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. 1886 wurde mit dem Bau der katholischen Kirche Sacred Heart (franz.: Sacré-Cœur) begonnen. Ihr 44 Meter hoher Kirchturm wurde 1896 errichtet. Die Kirche wurde 1938 in den Stand einer Kathedrale erhoben. Das Bauwerk wurde aus umliegendem Granit erbaut.

Sport 
Die professionelle Junioren-Eishockeymannschaft Acadie-Bathurst Titan gewann fünfmal den Coupe du Président.

Söhne und Töchter 
 Joseph De Grasse (1873–1940), Schauspieler und Regisseur
 Sam De Grasse (1875–1953), Schauspieler (Bruder von Joseph)
 Natasha Saint-Pier (* 1981), Sängerin

Galerie

Siehe auch 
 Bistum Bathurst (Kanada)

Weblinks 

 Website von Bathurst

Einzelnachweise 

Ort in New Brunswick
Henry Bathurst, 3. Earl Bathurst